Нико́ла Васи́левич — имя двух футболистов, родившихся 19 декабря 1983 года:
 Василевич, Никола (род. 1983) — боснийский футболист, защитник.
 Василевич, Никола (род. 1983) — сербский футболист, защитник.